Anopedias är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1856. Anopedias ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggesteklar
Anopedias